Il termine ucraino è usato per definire:

 ucraino – la lingua parlata in Ucraina
 come aggettivo, o come aggettivo sostantivato, persona o cosa riferibile all'Ucraina
 una persona appartenente al gruppo etnico degli Ucraini

Altri progetti